Le K-1 world MAX 2007 World Championship Final est un événement de  kick-boxing japonais catégorie des super-welters (super mi-moyens : moins de 70 kg/154 lbs) promu par la société K-1 Organisation. Il met en jeu les vainqueurs des 8 de finale. Pour sa 6 édition le K-1 MAX a lieu le mercredi  à la Nippon Budokan Arena de Tokyo (Japon). Le K-1 World MAX 2007 Final met en opposition huit finalistes de six pays différents en tours éliminatoires directs.

Tableau du K-1 World MAX 2007 World Championship - Final 

{{Tableau Coupe 8 (3 sets)
 |DQ1=.| Masato |DEC|3-0|.
 |DQ2=.| Buakaw Por. Pramuk |.|.|.
 |DQ3=.| Artur Kyshenko |DEC|3-0|EXT
 |DQ4=.| Mike Zambidis|.|.|.
 |DQ5=.| Albert Kraus |DEC|3-0|.
 |DQ6=.| Yoshihiro Sato|.|.|.
 |DQ7=.| Gago Drago |.|.|.
 |DQ8=.| Andy Souwer |KO|2| |DD1=.| Masato |KO|2| |DD2=.| Artur Kyshenko |.|.|.
 |DD3=.| Albert Kraus |.|.|.
 |DD4=.| Andy Souwer |DEC|2-0|.
 |DF1=.| Masato |.|.|.
 |DF2=.| Andy Souwer |TKO|2|}}

Programme du plateau K-1 World MAX 2007 FinalCombat d’ouverture  Gori Vs  Ryoji
Gori vainqueur par décision unanime (3-0).

  Murat Direkci Vs  Satoruvaschicoba
Direcki vainqueur par KO au 2 round à 39 s (crochet du gauche).Super Fight  Hiroya Vs  Kwon Elozzang
Hiroya vainqueur par décision unanime 3-0 (30-29, 30-28, 30-28).Reserve Fight  Virgil Kalakoda Vs  Takayuki Kohiruimaki 
Kalakoda vainqueur par KO au 2 round à 1 min 56 s (poings).Quarts de finale du K-1 World MAX 2007  Masato Vs  Buakaw Por. Pramuk
Masato vainqueur par décision unanime 3-0 (30-27, 30-27. 29-27).

  Artur Kyshenko Vs  Mike Zambidis
Kyshenko vainqueur par décision unanime 3-0 (29-30, 30-30, 30-29)   + extra-round (10-9 10-9, 10-9).

  Albert Kraus Vs  Yoshihiro Sato
Kraus vainqueur par décision unanime 3-0 (30-29, 30-29, 30-29).

  Andy Souwer Vs  Gago Drago
Souwer vainqueur par KO au 2 round à 1 min 43 s (direct du droit).Demi-finales du K-1 World MAX 2007  Masato Vs  Artur Kyshenko 
Masato vainqueur par KO au 2 round à 41 s (crochet du gauche).

  Andy Souwer Vs  Albert Kraus
Souwer vainqueur par décision à la majorité 2-0 (30-29, 30-30, 30-29).Super Fight  Su Hwan Lee Vs  Kazuya Yasuhiro
Lee vainqueur par décision unanime 3-0 (30-29, 30-29, 30-29).Finale du K-1 World MAX 2007'''
  Andy Souwer Vs  Masato 
Souwer vainqueur par arrêt du coin à la fin du second round (TKO).  Souwer dédie sa victoire à son second enfant né récemment.

Événement de K-1